Norddvärgfotingar (Scutigerella) är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av John Adam Ryder 1882. Norddvärgfotingar ingår i familjen snabbdvärgfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snabbdvärgfotingar